Сезар (, ) — французьке та португальське ім'я, похідне від латинського Цезар. В іспаномовних країнах це ім'я звучить як Сесар ().

Сезар 
 Сезар Бальдаччіні (1921—1998) — французький скульптор.
 «Сезар» (з 1976) — національна кінопремія Франції;
 Сезар — район (фрегезія) в Португалії, округ Авейру;
 «Сезар (фільм, 1936)» — французький фільм Марселя Паньоля;
 «Сезар» — п'єса Марселя Паньоля 1946 року, адаптація кіносценарію до його фільму 1936 р.;

Сесар 
 Сесар — департамент Колумбії.

Див. також 
 Цезар (значення)